Kiczory – wieś w woj. małopolskim
 Kiczory – szczyt